Tenne steht für:
 Tenne, Fläche für das Dreschen von Getreide
 Tenne (Reichenbach), Einzelsiedlung im Ortsteil Reichenbach (Waldems), Gemeinde Waldems, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Tenne (Fluss), Fluss im Memelland, Ostpreußen, seit 1945: Tenenys im Bezirk Klaipėda, Litauen
 Teňňe, Währungseinheit in Turkmenistan, siehe Turkmenistan-Manat
 Die Tenne, christliche Jugendzeitschrift (1923–1974)

Tenne oder Tenné  ist der Familienname folgender Personen:
 Meinhard Tenné (1923–2015), deutsch-israelischer Repräsentant des Judentums
 Otto Tenne (1904–1971), deutscher Komponist, Chorleiter und freier Schriftsteller

Siehe auch:
 Tennenplatz